Pyli kan syfta på:

Grekland 

 Pyli (kommun i Grekland), Thessalien, Trikala, 
 Pýli (kommunhuvudort i Grekland), Thessalien, Trikala, 
 Nisída Apóllonos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna,